O taruma ou taruamá é uma língua indígena falada na Guiana. É uma língua ainda não classificada.

Vocabulário 
Algumas palavras tarumas (Jolkesky 2016):

Comparações lexicais 
Comparações lexicais entre o taruma e outras línguas:

Ver também 
 Língua katembri

Bibliografia 
 LOUKOTKA, Čestmír. (1949). La Langue Taruma. Journal de la Société des Américanistes, 38:53-82.
 MEIRA, Sérgio (2015). Taruma wordlist. (Manuscrito).

Taruma